Edward Wright peut désigner :
 Edward Wright (~1558-1615), mathématicien et hydrographe britannique ;
 Edward Percival Wright (1834-1910), chirurgien ophtalmologue, botaniste et zoologiste irlandais ;
 Edward Maitland Wright (1906-2005), mathématicien anglais ;
 Edward Wright (1939-2015), journaliste et écrivain américain, auteur de roman policier et de thriller ;
 Edward L. Wright (1947-), astrophysicien et cosmologiste américain.